Премијер Новог Зеланда (; ) је шеф владе Новог Зеланда.

Премијер врши улогу шефа извршне власти и увек је представник политичке партије која има већину у Представничком дому Новог Зеланда.

Тренутни премијер Новог Зеланда је Крис Хипкинс, из Лабуристичке странке.

Списак 

Списак свих премијера Новог Зеланда од 1856. и оснивања ове функције.

Види још 
 Генерални гувернер Новог Зеланда
 Монархија на Новом Зеланду

Референце

Спољашње везе 
 Службена страница премијера Новог Зеланда

de:Premierminister von Neuseeland
fr:Premiers ministres de Nouvelle-Zélande
id:Daftar Perdana Menteri Selandia Baru
it:Primo Ministro della Nuova Zelanda
ja:ニュージーランドの首相
ko:뉴질랜드의 총리
ms:Perdana Menteri New Zealand
pl:Premierzy Nowej Zelandii
ru:Премьер-министр Новой Зеландии
simple:Prime Minister of New Zealand
wa:Djivêye des prumîs minisses di Nouve Zelande
zh:新西兰总理